La saison 2013-2014 de l'Atromitos FC est la  du club en D1 grecque.

Effectif

Équipe type 

 Equipe-type de l'Atromitos saison 2013-2014:

Équipe première

Matchs

Statistiques 
Statistiques hors play-offs

Classement 
Source: superleaguegreece.net

Références 

Saison de l'Atromitos FC
Atromitos